Ел Игванеро има више значења:

 Ел Игванеро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Игванеро (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Игванеро (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику